
Termin -{D4}- ima više značenja.

 Dopaminski receptor D4
 ATC kod D04
 22-Dihidroergokalciferol, vitamin D4
 Dizel gorivo